Голберн:

 Голберн — провинциальный город в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
 Голберн — горное обнажение, найденное марсоходом Кьюриосити.